Hippói Szent Ágoston (354–430) püspök, egyháztanító
 Canterburyi Szent Ágoston (534–604) angliai egyházalapító 
 Webster Szent Ágoston (?–1535) angol katolikus vértanú
 Roscelli Szent Ágoston (1818–1902), a Genovai Szeplőtelen Szűz Leányai kongregáció alapítója
 Caloca Cortés Szent Ágoston (1898–1928) mexikói vértanú

Jegyzetek